Molekulska formula -{C9H16O2}- se može odnositi na:

 4-Hidroksinonenal
 Alil heksanoat
 Cis-3-Metil-4-oktanolid
 Trans-3-Metil-4-oktanolid
 gama-Nonalakton
 delta-Nonalakton